Гэ может означать:

 Г — 4-я буква русского алфавита.
 Гэ — китайское холодное оружие, клевец с наконечником в виде журавлиного клюва.

Фамилия 
 Гэ, Альбер — виновный во взрыве бомбы на борту DC-3.
 Жирарден, Дельфина — французская писательница, урождённая Гэ.
 Жан Батист Гэ, виконт де Мартиньяк — французский политический деятель.

См. также 
 Ге